Ruutijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ruutijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750132-176042), sjö i Kiruna kommun,  (13 ha)
Ruutijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750915-176019), sjö i Kiruna kommun, 
Ruutijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752330-175304), sjö i Kiruna kommun,

Se även
Ruuttijärvi
Ruuttilammi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn